Jones Beach peut faire référence à :
 , plage de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 Jones Beach Island, cordon littoral au sud de Long Island ;
 Parc d'État de Jones Beach, parc naturel et plage sur Jones Beach Island.